Fjellman är ett svenskt efternamn, som även kan skrivas Fjällman. Den 31 december 2021 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med stavningsvarianterna
 Fjellman 222
 Fjällman 204
Tillsammans blir detta 426 personer.

Personer med efternamnet Fjellman eller Fjällman
 Catharina Johansdotter Fjellman  (1681–1702), avrättad för barnamord
 Georg Fjellman (1888–1957), jurist
 Jonny Fjellman (1877–1969), ryttmästare och politiker
 Margit Fjellman (1906–1984), journalist och författare
 Mathias Fjellman – flera personer
 Mathias Fjellman (1835–1905), överste
 Mathias Fjellman (1885–1947), överste

Källor

Svenska efternamn